Batuša est un toponyme qui peut désigner :
 Batuša, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Batuša, un village de Serbie situé dans la municipalité de Malo Crniće, district de Braničevo ;
 Batushë/Batuša, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).